Rheinau kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Rhinau, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est,

Schweiz 

 Rheinau, Schweiz, ort och kommun i kantonen Zürich,

Tyskland 

 Rheinau, Rastatt – ort i Rastatt, Baden-Württemberg, Karlsruhe, 
 Rheinau, Baden-Württemberg – kommun i Ortenaukreis, Baden-Württemberg, Freiburg, 
 Rheinau, Mannheim – en stadsdelsområde i Mannheim, 
 Rheinau  (kommunfritt område) – ett kommunfritt område i Ortenaukreis, Baden-Württemberg tillhörande franska staden Rhinau,

Se även 
 Rheinauhafen